CAB peut faire référence à :

 un véhicule
 taxi, en argot anglais, l'abréviation de cabriolet ;
 Yellow Cab Company, une compagnie de taxis opérant notamment à New York ;
 London taxicab : voir London Taxis International (LTI, anciennement Carbodies)
 cab, une voiture hippomobile, un ancêtre du taxi moderne ;
 Char d'assaut blindé, un véhicule de combat fictif de l'univers de Star Wars ;
  ;
 Code à barres ;
 Cab Calloway (1907-1994), un chanteur de jazz américain ;
 CAB, groupe de jazz ;
 Communauté d'agglomération Belfortaine ;
 Communauté d'agglomération du Beauvaisis ;
 Communauté d'agglomération du Boulonnais ;
 Communauté d'agglomération de Bastia ;
 Constructions Aéronautiques du Béarn, un constructeur aéronautique français ;
 , un élément du framework .NET ;
 Cellulose Acetate Butyrate (), selon la liste des codes des plastiques, caoutchouc et latex ;
 Centre aéronautique de Beynes, un aéro-club réservé au vol en planeur situé à Beynes ;
 Club alpin belge.

Arts
 Centre d'art bastille, un lieu d'exposition grenoblois consacré à l'art contemporain ;
 Contemporary Art Brussels, une fondation belge consacrée à l'art minimal et à l'art conceptuel ;

Informatique
 CAB (pour cabinet), un format de fichier ;
 , dans le domaine du management du système d'information ;
 Choose and Book, système de réservation en angleterre ;

Sport
 CA Bastia, un club de football basé à Bastia ;
 CA Batna, un club de football algérien basé à Batna ;
 CA Bizertin, un club omnisports tunisien situé à Bizerte ;
 , des clubs sportifs ;